Индигенат, индиженат, индижинат (от ) — юридический термин, характеризующий гражданский статус. Происходит от  — в и  — рождать.

Применяется в следующем значении:
 Гражданство (подданство) данного государства.
 Право пользования гражданскими преимуществами, обычно получаемыми по рождению.  Например, привилегия в Речи Посполитой, по которой иностранец мог пользоваться теми же правами, как и природные польские дворяне.
 Особый правовой статус населения французских колоний.
 Использование прав, предусмотренных международными договорами.

Примечания 

Права человека
Право Франции